Kőszeghy Péter (1951) irodalomtörténész, művelődéstörténész, könyvkiadó, főiskolai tanár, pedagógus
 Kőszeghy Péter (1971) zeneszerző, zeneoktató